Il singolare del WTA German Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Jennifer Capriati.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale 6–4, 2–6, 6–3 Capriati.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 2001